Adamczyk ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Adamczyk (* 1950), polnischer Judoka
 Alexander Adamczyk (1903–1962), deutscher Slavist und Bibliothekar
 Alojzy Adamczyk (1895–1940), Teilnehmer an den Aufständen in Oberschlesien
 Andrzej Adamczyk (* 1959), polnischer Politiker
 Daniel Adamczyk (* 2002), deutscher Fußballtorwart
 Dariusz Adamczyk (* 1966), polnisch-deutscher Historiker
 Edward Adamczyk (1921–1993), polnischer Leichtathlet
 Josef Adamczyk (1901–1971), deutscher Politiker (NSDAP)
 Marie Adamczyk (1879–1973), Rotkreuzschwester und Trägerin der Florence-Nightingale-Medaille
 Mirosław Adamczyk (* 1962), Diplomat des Heiligen Stuhls
 Patryk Adamczyk (* 1994), polnischer Hürdenläufer
 Piotr Adamczyk (* 1972), polnischer Schauspieler
 Uwe Adamczyk (* 1962), deutscher Politiker (PDS)
 Zdzisław Adamczyk (* 1936), polnischer Literaturhistoriker und Herausgeber

Siehe auch:
 Adamczak
 Adamzik